Moški svetovni rekord v maratonu. Prvi uradno priznani rekord je leta 1908 postavil Johnny Hayes s časom 2:55:18,4, aktualni rekord pa je 25. septembra 2022  postavil Eliud Kipchoge s časom 2:01:09. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 42 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Maraton
Maraton